

Persone
 Alejandro Bedoya (1987) – calciatore statunitense
 Alfonso Bedoya (1904-1957) – attore cinematografico messicano
 Carlos García-Bedoya (1925-1980) – politico peruviano
 Edwin Andrés Cardona Bedoya (1992) – calciatore colombiano
 Francisco Serrano Bedoya (1813-1882) – politico spagnolo
 Gerardo Bedoya (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano
 Luis Bedoya (1919) – politico peruviano
 Miguel Bedoya (1986) – calciatore spagnolo
 Rafael De Osma Bedoya (1997) – sciatore nautico peruviano

Televisione
 Thiago Bedoya Agüero – personaggio di Teen Angels